Gommerville ist Name zweier französischer Gemeinden:

 Gommerville (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Gommerville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Marin Le Roy de Gomberville (1600–1674), Schriftsteller